Бауерс има више значења:
 Бауерс (Пенсилванија)
 Бауерс (Делавер)